Souplet est un patronyme francophone, surtout présent dans le Nord-est de la France. 
Il peut faire référence à :
 Jacques Souplet (1921-2007), un producteur français de musique
 Michel Souplet (1926-2020), une personnalité politique française de l'Oise

Voir aussi
communes françaises 
 Saint-Souplet dans le Nord
 Saint-Souplet-sur-Py dans la Marne
 Saint-Soupplets en Seine-et-Marne

Homophone 
 Raymond Souplex (1901-1972), un chansonnier français.

Homonymie de patronyme